NK Neretvanac je nogometni klub iz grada Opuzena.

Najveće je športsko društvo u Opuzenu i jedno od većih u žuapniji Dubrovačko - neretvanskoj. Svoje domaće utakmice igra na stadionu Podvornica u Opuzenu. Kroz svoju je povijest mnogi vrhunski igrači nosili su dres Neretvanca od koji je najpoznatije ime Joška Popovića koji je treći strijelac HNL - a svih vremena.

Najveću bazu navijača Opuzenski klub ima u Opuzenu i dolini Neretve, a u posljednje vrijeme i u drugom po velićini gradu u Hrvatskoj – Splitu. 

U sezoni  se natječe u 3. HNL – Jug.

Povijest 

Nogometni klub Neretvanac osnovan je u ožujku 1932. godine pod imenom Hrvatski sportski nogometni klub. Osnivači su proveli u djelo dugogodišnju želju opuzenskih mladića da Opuzen dobije pravi nogometni klub.
   
Osnivači kluba bili su: Stanko Zrnčić - predsjednik, Jermo Rado - dopredsjednik, don Ante Salacan - tajnik, Luka Popović - Vrce - tajnik, Ante Mihaljević - Pičulo - član, Ivo Matić - Zlatan - član, Stanko Parmać - član, Mate Bantić - član, Pero Parmać - član. 
   
Prvi igrači kluba bili su: Ivo Rado, Hrvoje Zrnčić, Nikola Popić - Vladika, Stipe Vuletić, Stanko Dropulić, Pavo Aničić, Frane Dropulić, Mate Šimović - Mačak, Grgo Brajković, Lukica Dropulić, Ante Dugandžić - Tica, Stanko Vlahović.

Dolaskom Željana Markovine 1938. godine, osim nogometa klub se počinje baviti i kulturnim sadržajima. Sjećaju se stari i vježbanja Šenoine drame "Zlatarevo zlato". 

Kroz povijest klub je igrao u Dalmatinskoj nogometnoj ligi, Drugoj hrvatskoj ligi - Jug, međurepubličkoj nogometnoj ligi, a u posljednjih nekoliko godina slovi za najbolji amaterski nogometni klub u državi.

Zlatno doba "Plave makinje" stiglo je 80-ih godina kada se iznimno jaka momčad natjecala u Međurepubličkoj ligi. Tada se na stadionu Podvornice znalo skupiti i do 5.000 duša.

NK Neretvanac u HNL-u  

Početak natjecanja u samostalnoj republici Hrvatskoj Neretvanac je započeo u Drugoj Hrvatskoj Ligi, a status drugoligaša Neretvanac je imao sve do 1995. godine. Kada nakratko ispada u 3. HNL, ali nakon samo jedne sezone "Plavi" su ponovo izborili nastup u 2.HNL. U pet odigranih "drugoligaških" sezona Neretvanac je ostvario plasman na 5. 6. 8. 18. i 12. poziciji prvenstvene ljestvice.

Težak rezultatski pad, najteži u povijesti kluba dogodio se 1999. godine kada je klub ispao u 1. dalmatinsku ligu te se tu zadržao sedam sezona.

Od 2006. godine Neretvanac se vratio u 3. HNL gdje igra vrlo bitnu ulogu u prvenstvu. Tako je "Plava mašina" u posljednjih osam sezona (izuzev 2011) natjecanje završila među pet najboljih klubova Dalmacije. Osvojila dva naslova Jesenskoga prvaka, dva naslova proljetnoga prvaka, te dvije titule Viceprvaka.

Ambicija kluba svakako je ulazak u 2.HNL, ali taj proces vodstvo kluba želi ostvariti na zdravim temeljima, kako bi klub igrao bitnu, a ne samo prolaznu ulogu u društvu hrvatskih Drugoligaša.

Klub se trenutačno natječe u 3. HNL - Jug. te se ponovo bori za naslov prvaka, koji bi značio i direktan plasman u 2. HNL.

Navijači 

Postoji nekoliko imena navijačkih skupina NK Neretvanca: "Blue Hell", "Plavi vragovi", "Plava makinja", svi pod okriljem Torcide Opuzen.

Neretvanski derbi 

Već desetljećima vlada veliko rivalstvo između NK Neretvanca i NK Neretva Metković s velikim natjecateljskim nabojem kako na terenu, tako i na tribinama, usprkos tome što su Opuzen i Metković udaljeni jedan od drugoga manje od 8 km. 

Navedeni klubovi često nisu bili u istom natjecateljskom rangu, tako da se ponekad čekalo i nekoliko godina do njihovog ponovnog susreta.

U posljednjih 10 godina Neretvanac je preuzeo apsolutnu prevlast u dolini, ali i u međusobnim ogledima. 

Pregled derbija NK Neretvanac Opuzen - NK Neretva Metković po sezonama:

Statistika u prvenstvima Hrvatske

Nastupi u Hrvatskom nogometnom kupu 

2007./08.
 pretkolo: NK Neretvanac - NK Bjelovar 0:0 (3:5 – 11 m)
2016./17.
 pretkolo: NK Neretvanac - NK Suhopolje 4:0
 1/16 finala: NK Neretvanac - NK Istra 1961 1:3

Izvori 

 www.rsssf.com

Neretvanac
Opuzen